Manfred Eigen (1927-2019) un biophysicien allemand et un ancien directeur de l'Institut Max Planck pour la chimie biophysique, prix Nobel de chimie de 1967 conjointement avec Ronald George Wreyford Norrish et George Porter.
 Eigen, une bibliothèque logicielle libre (MPL2) de templates C++ d'algèbre linéaire, développée par l'INRIA.
 Eigen, court métrage néerlandais sorti en 2016.